Djurgårdens IF Fotboll, spelade 1945/1946 i Allsvenskan, där de som nykomlingar slutade på 10:e plats.
Med ett hemmapubliksnitt på 13253 blev Hans Stelius lagets bäste målskytt med 15 mål och på andra plats kom Sture Larsson med 9 mål. Stelius kom på tredje plats i den allsvenska skytteligan bakom Gunnar Nordahl och Henry Carlsson. 

Under säsongen förlorade Djurgården en match mot IFK Norrköping med 11–1.

Allsvenskan

Ligatabell

Spelarstatistik
Källa:

Referenser 
Djurgårdens officiella information:
 Djurgårdens lagstatistik från 1945/1946

Noter

Fotboll i Sverige 1945
Fotboll i Sverige 1946
1945
Fotbollssäsongen 1945/1946 efter lag